«Спартак» — советский футбольный клуб из города Калинин. Существовал с 1936 по 1956 год.

История 
Клуб основан не позднее 1936 года в городе Калинин. Как чемпион ЦС ДСО «Спартак» 1936 года был включен в число участников чемпионата СССР в 1937 году. «Спартак» — первая команда Калининской области, принявшая участие в первенстве СССР. Дебютант чемпионата СССР 1937 года в Группе «Д».

Достижения 
2-е место в 17-м чемпионате СССР по футболу 1955 года в Классе «Б» (1-я зона)

Участие в первенстве СССР 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Год (сезон)
!Уровень дивизиона
!№ чемпионата
!Название дивизиона на момент проведения чемпионата
!colspan=2|Место / к-во участников
!И
!В
!Н
!П
!Мячи
!О
|-
|1937
|Пятый уровень
|3
|Группа «Д»
|colspan=2|4/11
|10
|5
|3
|2
|14-13
|23
|-
|1949
|Второй уровень
|11
|Вторая группа. 4 зона РСФСР
|colspan=2|12/14
|26
|3
|11
|12
|22 — 39
|17
|-
|rowspan=2|1953
|rowspan=2|Второй уровень
|rowspan=2|15
|Класс «Б». 2 зона
|rowspan=2|23/27
|8/10
|17
|4
|3
|10
|20 — 25
|11
|-
|Класс «Б». Турнир за 22-24 место
|2/3
|2
|1
|0
|1
|9 — 5
|2
|-
|1954
|Второй уровень
|16
|Класс «Б». 2 зона
|colspan=2|5/12
|22
|8
|8
|6
|32 — 27
|24
|-
|1955
|Второй уровень
|17
|Класс «Б». 1 зона
|colspan=2|2/16
|30
|16
|5
|9
|48 — 31
|37
|-
|1956
|Второй уровень
|18
|Класс «Б». 1 зона
|colspan=2|17/18
|34
|8
|9
|17
|27 — 48
|25
|-
!colspan=4|Второй уровень (всего)
!colspan=2|5 участий
!131
!40
!36
!55
!158 — 175
!116
|-
!colspan=4|Пятый уровень (всего)
!colspan=2|1 участие
!10
!5
!3
!2
!14 — 13
!23
|-
!colspan=4|Итого
!colspan=2|6 участий
!141
!45
!39
!57
!172 — 188
!139
|}

 Литература 
 Адоньев Б. «Чемпионаты СССР 1936—1991». Справочник. Часть 1 (1936—1946). Москва. Типография МГТУ им. Н. Э. Баумана. 1993 год. 32 стр.

 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 1-й том (1936—1969 годы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 710 — 53-55, 210—211, 241, 247, 252, 258 и 264—265 с. — ISBN 978-5-0050-7970-1. — ISBN 978-5-0050-7971-8.

 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 2-й том (1970—1991 годы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 624—511, 546 с. — ISBN 978-5-0050-8184-1. — ISBN 978-5-0050-7971-8.

 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 3-й том (таблицы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 392 — 74 с. — ISBN 978-5-0050-7971-8.
 «Чемпионаты СССР 1936—1938». Составитель Колос В. Уфа. 1993 год. 96 стр. — 36, 53 стр.
 «История футбола в СССР. Чемпионат СССР. Кубок СССР. 1953 год». Автор-составитель Г. Н. Кассиди. 2009 год. 165 стр. — 104, 108 стр.
 «История футбола в СССР. Чемпионат СССР. Кубок СССР. 1954 год». Автор-составитель Г. Н. Кассиди. 2009 год. 164 стр. — 114—123 стр.
 «Футбол в СССР. 1936—1991 годы. Официальные матчи команд мастеров. Том 1. 1936—1964 годы». Автор-составитель Ю.Кошель. Москва. Предприятие «Техносоюз». Издательство «Луч-1». 1993 год. 271 стр. — 24, 94, 115, 117, 122, 129 и 133 стр. — ISBN 5-900612-02-3
 «Футбол. Первенство СССР 1950 г.». Составители В. А. Гранаткин и С. В. Ильин. Государственное издательство «Физкультура и спорт». 1950 год. 69 стр. — 56 c.
 «Соревнования по футболу 1954 и 1955 гг.». Авторы-составители А.Меньшиков и Б.Туров. Государственное издательство «Физкультура и спорт». Москва. 1955 год. 79 стр. — 34-35, 43 с.
 «Соревнования по футболу 1955 и 1956 гг. Справочник-календарь». Автор-составитель А. В. Меньшиков. Государственное издательство «Физкультура и спорт». Москва. 1956 год. 80 стр. — 38-39, 72 с.
 «Соревнования по футболу 1956 и 1957 гг. Справочник-календарь». Автор-составитель А. В. Меньшиков.'' Государственное издательство «Физкультура и спорт». Москва. 1957 год. 77 стр. — 30-31, 54 с.

Ссылки 
 Футбол в Твери 100 лет назад
 Россия. Тверская область
 Региональный футбол России. Тверская область

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Спортивные клубы Твери